De Scottish League One is de derde voetbalafdeling in Schotland in de betaalde mannencompetitie, opgericht in juli 2013 na de afschaffing van de Scottish Football League Second Division.

Statistieken

Kampioenen

Eeuwige ranglijst
De clubs in het vet weergegeven spelen in het seizoen 2022/23 in de Scottish League One. Hieronder overzicht van alle seizoenen derde klasse. De League One werd pas in 2013 opgericht, maar de competitie verschilde in wezen niet van degene die het opvolgde. 

Schotse voetbalcompetitie